Petar Nižetić (Petar Nisiteo), hrv. arheolog, povjesničar
Petar Nisiteo (nogomet), nogometni dužnosnik iz Splita